ПЭС «Ля Ранс» — крупнейшая по выработке приливная электростанция в устье реки Ранс, рядом с г. Сен-Мало в области Бретань Франции.

ПЭС «Ля Ранс» долгое время удерживала мировое лидерство и по мощности, но в августе 2011 уступила южнокорейской Сихвинской ПЭС.

Общие сведения 

Выбор места строительства электростанции был обусловлен значительными приливами в устье реки, высота которых здесь может достигать 13,5 м, а их обычная высота — 8 м. Строительство велось с 1963 по 1966 годы.
По окончании общая сумма затрат составила 620 млн ₣ или около 150 млн долл.

Установленная мощность — 240 МВт. Использует 24 турбины, находящиеся в работе в среднем 2 200 часов в год. Объём производства составляет около 600 млн . Себестоимость одного  ПЭС «Ля Ранс» приблизительно в 1,5 раза ниже обычной стоимости кВт·ч, произведенного на АЭС Франции (1,8  против 2,5).

ПЭС «Ля Ранс», имеет протяжённую плотину, её длина составляет 800 м. Плотина также служит мостом, по которому проходит дорога, соединяющая города Св. Мало и Динард.

Электростанция входит в энергосистему Électricité de France.

Электростанция является одним из туристических центров, которая привлекает до 200 000 посетителей в год.

Примечания 

Гидроэлектростанции Франции
Приливные электростанции
Сен-Мало
EDF